Брандё () — коммуна в Финляндии, на Аландских островах. Общая площадь территории — 1 643,1 км² (3-я по величине на Аландах), из которых 107,9 км² составляет суша, 0,4 км² составляют озёра, и 1 534,8 км² территории под водами Балтийского моря.

География 

Брандё ()  расположен в архипелаге Аландских островов, который является частью архипелагов Балтийского моря и граничит с муниципалитетом Кумлинге на юге до муниципалитета Соттунга и на востоке с муниципалитетами Западной Финляндии. Брандё — это самый северный и восточный из муниципалитетов Аландских островов. Брандё состоит из более чем 1200 островов и островков, из которых лишь немногие из них обитаемы. Åvaskärsfjärden, остатки подземной вулканической активности на один миллиард лет назад. Интрузивный кратер Ängskärsfjärden называется Great Bay, сверху выглядит почти как круг, который вызывает распространенное заблуждение о том, что метеорит ударил по этой местности (Av. Названный Åvakratern). На самом деле Ängskärsfjärden является интрузивным кратером.

Краткая информация 

Население (июнь 2009 года) — 515 человек. В течение 2009 года количество жителей коммуны оставалось относительно стабильным и колебалось от 510 до 520 человек. В 2010 году численность населения несколько понизилась (482 человека), что связано с естественной миграцией. По сравнению с другими коммунами архипелага данные цифры свидетельствуют о позитивной тенденции.

Большинство населения провинции Аландских островов — шведы (92 %), в связи с этим шведскому языку придан статус государственного. Около 5 % населения составляют финны. 

87,9 % жителей говорит на шведском языке, 8,7 % — на финском, 3,5 % считают своим родным другой язык.

 Количество автомобилей — 221, из которых 17 грузовиков.
 Уровень безработицы — примерно 4 % (наблюдаются большие сезонные колебания).

Население 

В динамике, население коммуны убывает.

Численность населения дана на конец года.

Динамика численности населения 
Историческая динамика населения

Естественное движение 
Естественное движение

Для коммуны характерна низкая рождаемость, высокая смертность, а также положительный миграционный прирост, который в 2015 году покрыл убыль на 42,86 %.

Поселения 
Поселения с численностью населения (жителях)

Гендерный состав 

С 2000 по 2015 год доля мужчин растет к общей численности населения, хотя по абсолютным данным сокращается как число мужчин, так и женщин, только темпы сокращения мужчин ниже, чем у женщин.

Возрастной состав 
 старше 65 лет — 23,4 %,
 от 15 до 64 лет — 60,5 %,
 14 лет и младше — 16,1 %.
Возрастная структура

Возрастной состав населения (31.12.2015)

Каждый третий в коммуне имеет возраст за 65 лет, что по шкале демографического старения ООН дает повод считать население коммуны старым.

Домохозяйства 
Число домохозяйств и средний их размер

Социальная структура 
Социальная структура коммуны

Достопримечательности 
Если вы хотите приблизиться к небесам и посмотреть на архипелаг, вы увидите две башни. В Юрмо (швед. Jurmo) есть деревянная башня, построенная для просмотра острова и деревни. Чтобы найти путь к башням, можно спросить у местных жителей в гавани или ресторане.

В Торсхольме (швед. Torsholma) есть башня (копия башни, построенная для распознавания вражеских самолетов на своем пути, чтобы бомбить город Турку во время Второй мировой войны) с видом на юг и открытым морем архипелага. Путь к башне начинается от Торсборга и отмечена символами башни. Длина пути — около 1,5 км.

Музей архипелага в Лаппо (швед. Lappo) стоит посетить, билет для взрослых € 3,50, для детей до 12 лет вход бесплатный. В музее представлены традиционный быт архипелага Аландских островов и рыбалка.

На причалах в Финнвике находятся все виды старых деревянных лодок: джиллеры, штанги, шотландские лодки и сторожевые лодки. В уникальных коллекциях около десяти деревенских деревянных лодок — среди них последняя оставшаяся лодка типа «Сторбот».

Рядом с музеем находится старая кузница Эдварда Окерберга, которая является последним остатком любопытного комплекса ветряной турбины американского типа, лесопилки и мельницы. В кузнице, которая полностью функционирует, отображается коллекция старых объектов местного молодежного общества. Он состоит из около 200 объектов из Лаппо, Бьоркё, Астерхольмы и Торсхольмы. В комплект входит комплект сапожных инструментов, а также снаряжение для охотничьих тюленей на зимнем льду. Кузницу также можно арендовать для использования.

В Брандо, как и во всей Аландской области, требуется лицензия на рыбную ловлю. Они продаются во всех местных магазинах.

Транспорт 

Ежедневно от Брандё отправляются около трех отправлений на пароме из Кумлинг и Энклинге на главный остров Аландских островов (Мариехамн). Примерная продолжительность поездки из Брандо в Мариехамн составляет 3,5 часа. К финскому стороне ежедневно отходят 3—6 отправлений (путешествие на пароме занимает около 40 минут).

Известные уроженцы Брандё 
 Гейкель, Аксель Олай (1851—1924) — учёный этнограф.

Примечания 

Населённые пункты Аландских островов
Общины Финляндии